Bobcat, marca d'equips de construcció.
 Bobcat, navegador web en mode text.
Pàgines de desambiguació